Глинище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глинище — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Глинище — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Глинище — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Глинище — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Глинище — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Глинище — агрогородок в Хойникском районе Гомельской области.
 Глинище — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Глинище — деревня в Березинском районе Минской области.
 Глинище — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Глинище — деревня в Червенском районе Минской области.
 Глинище — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Глинище — хутор в городском округе «Город Михайловка» Волгоградской области.
 Глинище — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Глинище — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Глинище — посёлок в Корсаковском районе Орловской области.
 Глинище — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Глинище — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Глинище — посёлок в Алексинском районе Тульской области.